Ron Flatter ist der Name folgender Personen:

* Ron Flatter (Musikproduzent), deutscher DJ und Musikproduzent
 Ron Flatter (Radiomoderator) (* 1959), US-amerikanischer Radiomoderator und Journalist